Lingvistică
Consoane